Ужгород () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Львовской железной дороги в городе Ужгороде — областном центре Закарпатской области. Является главной станцией Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок.

Описание
Расположена на линии Стрый — Чоп. В пяти километрах от станции Ужгород находится пограничная станция Павлово с выходом на Словакию. Рядом с железнодорожным вокзалом на расстоянии 200 метров расположен международный автовокзал "Ужгород".

Является конечной точкой почти для всех пассажирских поездов дальнего следования (исключение составляет лишь поезд Львов — Солотвино), для пригородных поездов является транзитным пунктом.

История 
Станция была открыта во времена Австро-Венгрии в 1872 году в составе железной дороги Ужгород — Чоп. Линия соединила Ужгород с Веной и Будапештом.

В 1893 году была построена железная дорога от Ужгорода до районного центра Великий Березный, который расположен в 40 км на север.

В 1968 года станция была электрофицирована в составе участка Чоп — Самбор.

В 2004 году была проведена масштабная реконструкция. Был возведен новый вокзал, старое здание полностью реконструировано и стало пригородным вокзалом. Оба здания соединены пролетом на уровне второго этажа. Также было проведено полное обновление платформ и установлены навесы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции

Станции Львовской железной дороги
Ужгород
Железнодорожные вокзалы Украины